

Cinema
Hoffa - Santo o mafioso? – film del 1992 diretto da Danny DeVito

Persone
Albert Hoffa – chirurgo, ortopedico e fisioterapista statunitense
James Hoffa – imprenditore statunitense
Jimmy Hoffa – sindacalista statunitense
Reese Hoffa – atleta statunitense